Barrier steht für:
 Barrier (Vulkan), Vulkan in Kenia
 Barrier (Kentucky), Ort in den USA
 SAFER Barrier, Streckenbegrenzungsmauer auf ovalen Autorennstrecken

Korallenriffe:
 Great Barrier Reef, Australien
 Belize Barrier Reef, in der Karibik

Inseln:
 Great Barrier Island, Aotea, neuseeländische Insel
 Te Hauturu-o-Toi / Little Barrier Island, neuseeländische Insel

Bauwerke:
 Barrier Highway, Fernverkehrsstraße in Australien
 State Barrier Fence of Western Australia, Rabbit-Proof Fence, ehemaliger australischer Tierabwehrzaun
 Thames Barrier, bewegliches Londoner Flutschutzwehr

Barrier ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Barrier (1891–?), französischer Ringer
 Charles Barrier (1916–2009), französischer Koch
 Edgar Barrier (1907–1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Ella D. Barrier (1852–1945), US-amerikanische Erzieherin
 Floréal Barrier († 2015), KZ-Häftling und -Häftlingsbeiratsvorsitzender
 Jim Barrier (1940–2000), amerikanischer Skirennläufer
 Maurice Barrier (1932–2020), französischer Schauspieler
 Sylvain Barrier (* 1988), französischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Barriere (Begriffsklärung)
 Barrier Slope